Автономный район — тип административно-территориальных единиц во Вьетнаме и Китае.

 Автономный район КНР — тип административно-территориальных единиц в КНР
 Автономные районы Вьетнама — тип административно-территориальных единиц Вьетнама, существовавший в 1955—1978 годах